Curió - uma ave 
 Curió - tupi-guârani = amigo do homem
Cúrio - um elemento químico
 Curio - um tipo de sacerdote da Roma Antiga.

Pessoas
Irmãos Curió
Sebastião Curió

Localidades
Curio (Tessino)
Baía de Curio

Outros
Livrarias Curió

Desambiguação